Живородящая лужанка, или живородка обыкновенная () — вид пресноводных брюхоногих моллюсков семейства живородок.

Описание 
Раковина длиной до 4 см имеет от 5,5 до 6 оборотов. Обороты закруглены и разделены друг от друга отчётливым швом. Вершина раковины тупая, а пупок узкий.

Распространение 
Вид обитает в Западной, Центральной и Восточной Европе. В Скандинавии он был найден на юге Норвегии и Швеции. Живородящая лужанка живёт в умеренно текущих реках и озёрах с прозрачной водой.

Питание 
Питается преимущественно детритом (85 %), а также высшими растениями (10 %) и зелёными водорослями (5 %). С помощью нитей слизи, которые образуются у основания жабр, может фильтровать частицы питания и планктон из воды. Затем нити слизи поедаются вместе с детритом.

Похожие виды 

От внешне похожего вида Viviparus contectus отличается вершиной раковины: у живородящей лужанки она тупая, в то время как у V. contectus она заострена. Кроме того, пуп у V. viviparus значительно у́же, почти закрыт.

Примечания

Литература 
 Peter Glöer: Die Tierwelt Deutschlands. Mollusca I Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Verbreitung. 2. neubearb. Aufl., 327 S., ConchBooks, Hackenheim 2002 ISBN 3-925919-60-0
 Peter Glöer und Michael L. Zettler: Kommentierte Artenliste der Süßwassermollusken Deutschlands. Malakologische Abhandlungen, 23: 3-36, Dresden 2005 ISSN 0070-7260

Животные, описанные в 1758 году
Живородки
Моллюски Европы